Болуш (в других списках Блуш, Булуш, ? — после 1055 года) — первый половецкий хан, упоминающийся в русских летописях.

Биография 
Первый половецкий хан, который привёл половцев на русские земли.

В 1054 или 1055 году привёл войско в пределы Переяславского княжества. Князь Всеволод Ярославич заключил с ними мир, обменявшись подарками, и половцы возвратились назад в свои степи:

В дальнейшем не упоминается.

Интерпретация историками 
Историками в целом встреча оценивается как враждебная. А. А. Инков сравнивает записи в летописях о встрече с Болушем и встрече с печенегами за сто лет до этого (последняя считается дружеской), не видит существенных различий и вслед за Л. Н. Гумилёвым считает, что встреча с Болушем также была мирной.
Подробности, приводимые сторонниками враждебности встречи (П. В. Голубовским, И. У. Будовницем, В. Л. Егоровым), Инков считает носящими «исключительно мифотворческий характер» и фантазиями «не в меру увлекшихся исследователей», указывая на отсутствие последующих упоминаний половцев в летописях до 1061 года.

Болуш также упоминается как возможное объяснение одного из «тёмных» мест в «Слове о полку Игореве»:

Энциклопедия «Слова о полку Игореве» указывает среди сторонников предположения о том, что Бус — это Болуш, Н. Ф. Грамматина (который высказал его ещё в 1823 году), Д. Н. Дубенского, О. Ф. Миллера, А. И. Смирнова, Н. К. Гудзия, И. П. Ерёмина.

А. А. Потебня выводил из имени хана название  под Киевом.

Примечания

Литература 
 Инков, Александр Александрович. К оценкам первой встречи Руси и половцев в российской историографии // Горизонты гуманитарного знания. 2016. № 1.
 Соколова, Елена Николаевна. Структура антропонимов в «Слове о полку Игореве» // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates 1 (2009): 187—193.

Половецкие ханы
Военачальники XI века
Википедия:Персоналии, не категоризованные по годам рождения